NGC 4974 (другие обозначения — MCG 9-22-9, ZWG 270.51, ZWG 271.7, PGC 45321) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4974
Большая Медведица (созвездие)
Линзообразные галактики